Die Ähnlichkeitsregel (auch Ähnlichkeitsprinzip oder Ähnlichkeitsgesetz oder Ähnlichkeitstheorie) bezeichnet
 eine Theorie zur Auffindung und Untersuchung bestimmter Vorgänge in der Physik, siehe Ähnlichkeitstheorie
 ein Konzept der Homöopathie, nach der ein Krankheitszustand durch ein Mittel zu heilen ist, das bei Gesunden diesem Zustand ähnliche Symptome hervorruft.